Pimpinella zernyi är en flockblommig växtart som beskrevs av Alexander Gilli. Pimpinella zernyi ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
zernyi